Серия B 1986/1987 () — 55-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 1986 года и закончился 21 июня 1987 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1986/87 на legaserieb.it
 Серия B 1986/87 на rsssf.com

1986/1987
Футбол в Италии в 1986 году
Футбол в Италии в 1987 году